Mærsk-D-Klasse bzw. Maersk-D-Klasse steht für:
 Mærsk D-Klasse (2005), 2004–2006 gebaute RoRo-Fährschiffsklasse von Norfolkline
 Gudrun-Maersk-Klasse, 2005–2006 gebaute Containerschiffsklasse von Maersk Line
 Ankerziehschlepper von Mærsk Supply Service